High Pike kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 High Pike (berg), England, Cumbria, 
 High Pike (kulle), England, Cumbria, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar